Die Prudential Hong Kong Tennis Open 2018 waren ein Damen-Tennisturnier in Hongkong im Rahmen der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 9. bis zum 15. Oktober 2018 gleichzeitig mit den Upper Austria Ladies Linz 2018 und den Tianjin Open 2018 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Anastassija Pawljutschenkowa, im Doppel waren es die Paarung Chan Hao-ching und Chan Yung-jan.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 8. Oktober 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Hongkong